«Ростовщик» () — американская психологическая драма режиссёра Сидни Люмета по одноимённому роману Эдварда Льюиса Уолланта (1961). Премьера фильма состоялась в июне 1964 года в рамках Берлинского кинофестиваля. Этот фильм стал для 27 летнего Моргана Фримена первым появлением в кино.

Заглавную роль исполняет Род Стайгер, удостоенный за неё многочисленных наград, в том числе «Серебряного медведя» Берлинале, премии Британской киноакадемии и номинаций на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 2008 году «Ростовщик» был включён в Национальный реестр фильмов США, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением.

Сюжет 
После прихода Гитлера к власти немецкий еврей Сол Назерман, профессор университета, вместе со всей семьёй попадает в концлагерь. У него на глазах умирают оба ребёнка, а жену насилуют нацистские офицеры.

Проходят годы и Назерман открывает ростовщическую лавку в Восточном Гарлеме. Однако прошлое сделало Сола подозрительным и недоверчивым к окружающим его людям.

Назерману помогает пуэрториканец Хесус Ортис, который боготворит своего начальника, но после общения с социальным работником Мэрилин Бёрчфилд он резко меняет своё отношение к ростовщику.

Однажды Назерман узнаёт, что рэкетир Родригес использует его лавку как прикрытие. Настоящим источником дохода Родригесу служит проституция. Помня об унижении жены, Сол не желает принимать в этом никакого участия. Это приводит к стычке с Родригесом. В перестрелке Ортис получает пулю, предназначавшуюся Назерману, и умирает на руках у ростовщика.

В ролях 

 Род Стайгер — Сол Нейзерман
 Хайме Санчес — Хесус Ортис
 Брок Питерс — Родригес
 Джеральдина Фицджеральд — Мэрилин Бёрчфилд
 Тельма Оливер — подружка Ортиса
 Маркета Кимбрелл — Тесси
 Барух Люмет — Мендель
 Хуано Эрнандес — мистер Смит
 Линда Гейзер — Рут
 Нэнси Р. Поллок — Берта
 Раймон Сен-Жак — Танджи
 Джон МакКарри — Бак
 Эд Морхауз — Робинсон
 Юсебия Косм — миссис Ортис
 Уоррен Финнерти — Саварис

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Сидни Люмет
 Сценаристы: Мортон С. Файн, Дэвид Фридкин
 Продюсеры: Филип Лэнглер, Роджер Льюис
 Композитор: Квинси Джонс
 Оператор-постановщик: Борис Кауфман
 Монтажёр: Ральф Розенблум
 Художник-постановщик: Ричард Силберт
 Художник по костюмам: Анна Хилл Джонстоун
 Гримёр: Билл Херман
 Звукорежиссёры: Джек Фицстивенс, Алан Хейм, Деннис Мейтланд, Джеймс Пердю

Награды и номинации 

 1964 — 14-й Берлинский международный кинофестиваль:
 премия ФИПРЕССИ — Сидни Люмет
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль — Род Стайгер
 номинация на Золотого медведя — Сидни Люмет
 1965 — Премия Сообщества кинокритиков Нью-Йорка:
 номинация на лучший фильм
 номинация на лучшего актёра — Род Стайгер
 1966 — Номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль — Род Стайгер
 1966 — Номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — Род Стайгер
 1966 — Премия «Бодиль» за лучший не-европейский фильм — Сидни Люмет
 1966 — Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий американской драмы — Мортон С. Файн и Дэвид Фридкин
 1966 — Номинация на премию Гильдии режиссёров Америки за лучший режиссёрский вклад в кинематограф — Сидни Люмет
 1966 — Laurel Awards:
 3-е место за исполнение мужской драматической роли — Род Стайгер
 номинация на премию Golden Laurel за лучшую драму
 1967 — Премия BAFTA:
 лучший иностранный актёр — Род Стайгер
 номинация на премию ООН — Сидни Люмет
 2008 — Внесение в Национальный реестр фильмов Национального совета США по сохранности фильмов.

См. также 
 Смерть коммивояжёра (фильм, 1951)
 Смерть коммивояжёра (фильм, 1985)
 Холокост
 Враги. История любви

Примечания

Ссылки 
  
  
 Экран. Искусство, 1970. Стр. 245.

Рецензии 

 Обзор и рецензия на фильм
 Review by Bosley Crowther
 Review by Jeffrey M. Anderson
 The Pawnbroker – Classic Movie Review 3470
 CRITIQUE DE FILM
 An unpleasant, solemn and overwrought melodrama about an embittered Jewish Holocaust survivor still haunted by his stay in Auschwitz
 Review by Nathan Rabin
 Review by Variety Staff

Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации романов США
Национальный реестр фильмов
Фильмы о Холокосте
Фильмы США 1964 года
Фильмы American International Pictures